Kerberos (Керберос — „Кербер”) је изумрли род плаценталних сисара, из изумрлог полифилетског племена Hyainailourini унутар изумрле парафилетске потпородице Hyainailourinae и изумрле парафилетске породице Hyainailouridae, који је у периоду касног еоцена настањивао подручје Европе.

Етимологија назива

Опис 
Лобања врсте Kerberos langebadreae је имала кратку љушкум достизала је дужину од 35 cm и величину лобање женке мрког медвједа. Мишићи вилица су били снажни и омогућавали су јак угриз. Кутњаци су били прилагођени за сјечење, док су преткутњаци били прилагођени дробљењу. Врат код ове врсте је био снажан. Ова врста сисара се кретала плантиградно. Врста Kerberos langebadreae је тежила око 87,69 kg.

Понашање и палеоекологија 
Врста Kerberos langebadreae је била велики копнени предатор који је живио слично као пјегава хијена. У прошлости Европе је настањивала плавне равнице и копнене екосистеме. Ове врста није била прилагођена брзом трчању.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Kerberos.

Временска распрострањенст рода Kerberos унутар парафилетске породице Hyainailouridae

Види још 
 Класификација сисара
 Hyainailourini

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Европе